Moll kan avse:
 
 Moll, en klass tonarter
 Albert Moll, en tysk läkare och psykolog
 Didrik Moll, en dansk målare
 Guy Moll, en fransk-algerisk racerförare
 Richard Moll, en amerikansk skådespelare 
 Sofia Moll, en svensk översättare 
 Theodor Moll, en svensk ingenjör och företagare
 Tom Moll, en svensk skolman och läroboksförfattare
 Victor Moll, en svensk finansman, riksdagspolitiker och riksbankschef
 Willem Moll, en nederländsk kyrkohistoriker

Se även

 Mol (olika betydelser)
 Moll Flanders